Тахо-Годи:

 Тахо-Годи, Аза Алибековна (род. 1922) — советский и российский филолог-классик, заслуженный профессор МГУ.
 Тахо-Годи, Алибек Алибекович (1892 – 1937) — советский государственный и политический деятель, доктор права, профессор МГУ им М. В. Ломоносова.
 Тахо-Годи, Елена Аркадьевна (род. 1967) — российский филолог, поэт, прозаик, доктор филологических наук, профессор МГУ им М. В. Ломоносова.
 Тахо-Годи, Хаджи-Мурат Алибекович (1919 – 2002) — советский и российский криминалист, кандидат юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ.
 Тахо-Годи, Муминат Алибековна (1930 – 2021) — советский и российский филолог, доктор филологических наук, профессор.